Hinman ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Hinman († 2011), US-amerikanischer Urologe
 Samuel Dutton Hinman (1839–1890), US-amerikanischer Pfarrer und Missionar